Петър Костадинов Мавродиев (Чернев) е български учител и лекар.

Биография 
Мавродиев е роден около 1865 година в Гайтаниново, Неврокопско, тогава в Османската империя, днес България. Баща му Кочо Д. Мавродиев преподава около 1860 - 1870 година в Гайтаниново. Той е най-малкият брат на Димитър Мавродиев и Кочо Мавродиев. В 1886 година Петър Мавродиев завършва с първия випуск на Солунската българска гимназия. Започва работа като български учител. Учителства в класното българско училище в Кукуш, където преподава естествена история. През учебната 1886/1887 година, когато Сярското българско училище става трикласно, Петър Мавродиев е назначен за главен учител. На тази длъжност той остава две учебни години. През ноември 1887 година по заповед на Екзархията, разкрива пансион за учениците от класното и основното училище. През учебната 1888/1889 година е редови учител в училището.

По-късно заминава за чужбина, за да продължи образованието си и в 1896 година завършва медицина в Женева. Дипломира се под името доктор Петър Чернев.

Родословие

Бележки 

Български лекари от Македония
Български просветни дейци от Македония
Български учители
Родени в Гайтаниново
Възпитаници на Женевския университет
Първи випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Учители в Сярското българско педагогическо училище